Уличи — восточнославянское племя, населявшее в VIII—X веках земли вдоль нижнего течения Днепра, Южного Буга и побережья Чёрного моря.

См. также 

 Улич, Лауренциу (1943—2000) — румынский литературный критик.